Les personnages de Little Busters! apparaissent dans les mangas et le visual novel Little Busters!. Le héros principal est Riki Naoe, un jeune lycéen qui est membre d'un groupe d'amis se faisant appeler Little Busters. Le chef des Little Busters est Kyousuke Natsume, qui a un an de plus que les autres membres ; il a souvent des idées absurdes, mais finit souvent par leur donner une explication rationnelle. Le troisième membre du groupe est Masato Inohara, le camarade de chambre de Riki, qui aime s'entraîner et augmenter sa masse musculaire. Le quatrième membre est Kengo Miyazawa, qui semble avoir un caractère cynique, mais dont la passion pour les Little Busters est incomparable. Le dernier membre des Little Busters, qui est aussi la seule fille du groupe, est Rin Natsume, la petite sœur de Kyousuke ; elle est aussi l'héroïne principale de la série. Comme elle a du mal à communiquer, elle est anti-sociale et apparaît souvent seule.

Il y a cinq autres héroïnes dans Little Busters!, à commencer par Komari Kamikita, une fille très enfantine qui s'intéresse aux contes de fées, aux livres d'images, aux bonbons et aux vêtements avec beaucoup de froufrous. Elle est maladroite et ne réfléchit pas souvent avant d'agir. L'héroïne suivante est Haruka Saigusa, une fille qui est dans une autre classe que Riki mais trouve toujours le temps de traîner dans la classe de Riki. C'est une enfant à problèmes qui aime bien faire du chahut juste pour s'amuser. Une autre héroïne est Kudryavka Noumi, une fille un quart japonaise et trois quarts russe. Son grand-père était japonais et c'est grâce à son influence qu'elle a appris beaucoup sur la culture et la langue du Japon. L'héroïne suivante est Yuiko Kurugaya, qui est souvent considérée par les autres comme une grande sœur alors qu'elle a le même âge. Elle aime les choses et les personnes mignonnes, ce qui inclut plusieurs héroïnes. La dernière héroïne est Mio Nishizono, une fille calme et très serviable. À cause de sa santé fragile, elle porte souvent une ombrelle quand elle est dehors.

Il existe deux personnages supplémentaires, qui sont des personnages secondaires dans le jeu original mais sont devenues des héroïnes dans Little Busters! Ecstasy. La première de ces nouvelles héroïnes est Kanata Futaki, qui est la responsable de la morale publique dans le lycée de Riki, ce qui implique que quand Haruka fait du tapage, Kanata doit la punir ; Kanata est également la sœur jumelle de Haruka. La seconde, Sasami Sasasegawa, est la rivale de Rin, qui se bagarre souvent avec elle. D'autres personnages jouent des rôles mineurs dans l'histoire, comme Miyuki Koshiki, une fille du club de tir à l'arc qui a perdu un œil dans un accident d'arc, Midori, la sœur imaginaire de Mio, ou Kojirō Kamikita, le grand-père de Komari qui vit dans une maison de retraite où Komari et Riki travaillent comme bénévoles. Une nouvelle héroïne nommée Saya Tokido apparaît dans Little Busters! Ecstasy ; elle est très populaire, mais la plupart des élèves ignorent que la nuit, elle se bat dans le lycée pour protéger un « trésor ».

Membres de Little Busters

Membres originaux

Riki Naoe 
, doublé par Tomoe Tamiyasu

Riki est le héros principal de Little Busters! et le rôle que joue le joueur. Il est le cinquième membre des Little Busters, et les autres le voient comme le plus faible, à cause de son apparence efféminée et sa faible constitution physique, mais il est aussi le seul membre du groupe à être constant et à avoir du bon sens. Ses parents sont morts quand il était très jeune, et à la même époque, on lui a diagnostiqué une narcolepsie.

Riki est le plus faible du groupe original des Little Busters, mais ses caractéristiques augmentent à chaque partie, ce qui lui permet d'être aussi fort, voire plus fort, que Kyousuke à la fin. Sa concentration et son jugement sont également au-dessus de la moyenne, si bien qu'avec des accessoires augmentant l'agilité et les réflexes, il devient une force à prendre en compte pour les batailles. Le joueur peut augmenter les caractéristiques de Riki plus vite en frappant les balles de Kyousuke pendant les entraînements de baseball ; cette amélioration est nécessaire pour la bataille contre « Mask the Saitō » ; cependant, ce n'est pas très utile pour les matches de baseball car Riki joue uniquement en tant qu'attrapeur. Si Riki parvient à prendre le masque de Mask the Saitō, cela augmente toutes ses caractéristiques de 50 pendant les batailles, ce qui le rend pratiquement invulnérable à moins d'avoir une très mauvaise arme.

Rin Natsume 
, doublée par Tomoe Tamiyasu

Rin est l'héroïne principale de l'histoire. C'est la petite sœur de Kyousuke Natsume et la seule fille du groupe original des Little Busters. Elle a du mal à communiquer et on la croit souvent incapable de s'exprimer. À cause de cela, elle est anti-sociale et apparaît souvent seule. Au baseball, Rin est la meilleure lanceuse ; pourtant, elle était d'abord une mauvaise lanceuse — ses lancers partaient dans des directions imprévisibles — jusqu'à ce qu'elle se retrouve contre Sasami, où elle a montré deux « super-pouvoirs » pour les lancers, l'un d'entre eux étant une balle rapide et le second une version personnelle du changement de vitesse. Rin aime les chats et s'occupe de plusieurs chats errants au lycée ; il n'est pas rare que plusieurs chats l'accompagnent. L'un d'entre eux est un chat obèse nommé , il y en a d'autres, plus petits, qu'elle appelle , ,  et . Rin a aussi un chaton blanc nommé  qui se pose sur sa tête ou son épaule. Le nom de Rin signifie « clochette » et elle porte une clochette dans ses cheveux. Elle est l'un des deux survivants de l'accident de car.

Les caractéristiques de Rin ne sont qu'un peu plus hautes que celles de Riki au début du jeu, mais comme lui, elle devient plus forte à chaque partie. Bien qu'elle n'ait pas beaucoup d'accessoires pour s'améliorer, elle peut devenir un des personnages les plus forts rien qu'en s'entraînant au baseball, et peut même rivaliser en force avec Kengo. Elle peut utiliser des objets pour invoquer ses chats pendant les combats, mais c'est l'une des armes les plus faibles, sauf si Rin fait beaucoup de frappes réussies avec son arme. L'arme des chats est aussi très faible contre les armes de feu car celles-ci peuvent l'empêcher de faire des attaques multiples alors que c'est la principale force de cette arme.

Pendant les entraînements de baseball, le joueur peut débloquer de nouveaux types de lancers pour Rin, comme le lancer en courbe, le , le lancer plongé, la balle papillon ou le lancer « super-rapide ». Cela se fait en lançant la balle sur les chats qui bordent le terrain de baseball pour les faire tomber. La seule exception est Dorj qui n'apparaît que dans Ecstasy : si on lui lance la balle, elle ne fait que rebondir vers le joueur. Après avoir lancé la balle sur les chats onze fois, un nouveau type de lancer choisi au hasard est disponible pour Rin dans les entraînements et dans les parties de baseball. Les lancers gagnés dans les entraînements permettent aussi à Rin d'augmenter ses caractéristiques quand elle les utilise. C'est très pratique pour les parties de baseball, mais c'est à double tranchant dans les entraînements : les joueurs doivent faire face aux lancers spéciaux qui peuvent être difficiles à attraper, surtout la balle super-rapide. Toucher un chat interrompt aussi les combos en cours. Cela peut nuire au joueur quand il essaie de réussir le défi des 500 coups avant l'arrivée de Kengo.

Le joueur peut également envoyer Rin en mission pour affronter une créature mystérieuse. Elle doit la combattre quatre fois au total, les deux derniers combats ayant lieu en un seul jour. Comme elle combat sans armes, seule sa force détermine les dégâts qu'elle fait, il est donc recommandé de bien augmenter sa force avec des accessoires et lui donner une bonne agilité pour qu'elle touche à la première attaque. Une fois que Rin a complètement vaincu la créature, elle doit faire face à une créature plus forte dans la partie suivante. Il y a au total trois créatures, chacune étant plus forte que la précédente. La troisième peut être très difficile à battre, même si Rin est arrivée au maximum de ses caractéristiques grâce aux parties précédentes.

Kyousuke Natsume 
, doublé par Hikaru Midorikawa (au lycée), Yū Kamonomiya (à l'école primaire)

Kyousuke est le chef des Little Busters, il a un an de plus que les autres membres. Il a souvent des idées absurdes, mais finit toujours par leur donner une explication rationnelle. Il souffre de lolita complex même s'il le nie. Il est aussi amoureux de sa sœur Rin, et lui demande de l'appeler onii-chan — une façon affectueuse de dire « grand frère » — mais Rin refuse, préférant l'appeler par son nom. En fait, Kyousuke avait prévu que Komari, Haruka, Kudryavka, Yuiko et Mio se joindraient aux Little Busters. Son plan était de créer, avec l'aide des autres, un monde artificiel permettant à Riki et Rin de devenir assez forts pour faire face à la réalité. Sa méthode, cependant, se révèle être trop brutale pour Rin, qui se met à souffrir de dépression à la fin de la boucle temporelle. Dans le scénario Refrain, Kyousuke se plaint que son plan a eu des effets pervers, mais avant de revenir dans le passé, Riki jure inconsciemment à Kyousuke qu'il va devenir encore plus fort qu'avant. En se souvenant de cela, Kyousuke agit comme s'il était dépressif, un peu comme ce qui est arrivé à Riki à la mort de ses parents. Cela oblige Riki à devenir plus fort afin de s'occuper de Rin et de faire revenir Masato et Kengo, qui ont suivi leur propre chemin, au sein des Little Busters. À ce moment, Kyousuke retourne dans le monde réel pour retarder l'accident de car et aide Riki grâce à un indice. Une fois que Riki a réussi à reformer les Little Busters, il invite Kyousuke à rejoindre le groupe, de la même manière que Kyousuke avait invité Riki par le passé. Lorsque Masato disparaît pendant une partie de baseball, Kyousuke raconte tout sur le monde artificiel à Riki et Rin, qui finissent par se réveiller dans le monde réel. Des indices font fortement soupçonner que Kyousuke est Shun Tokikaze, le chef des exécutants des ténèbres dans le scénario de Saya.

Kyousuke est le personnage le plus équilibré pour les mini-jeux, et l'un des joueurs les plus actifs sur le terrain de baseball. Il est recommandé de le faire jouer dans le champ extérieur pour profiter de sa capacité de défense sur une zone étendue. Il est important de frapper ses balles lors des entraînements pour augmenter plus rapidement les caractéristiques de Riki pour les combats. Ironiquement, c'est Kyousuke qui devient le membre le plus faible du groupe quand le joueur a joué les scénarios de toutes les héroïnes. Dans les combats, quand Riki parvient à la première place du classement des combats après avoir été dernier, on voit apparaître un personnage nommé « Mask the Saitō », qui est en réalité Kyousuke. Il peut utiliser toutes les armes à leur maximum de dégâts, sauf quelques armes spéciales comme la mitraillette, la réplique de Murasama ou les armes du club de sciences. Son apparence et sa voix laissent entendre au joueur qu'il s'agit de Kyousuke, mais étrangement, aucun membre des Little Busters, pas même Rin, ne semble se rendre compte de sa vraie identité. Si Riki reste en tête du classement, il sera défié par Mask the Saitō quand celui-ci atteint la seconde ou la troisième place. Si Riki parvient à vaincre Mask the Saitō, celui-ci enlève son masque, révélant sa vraie identité et faisant de Rin le nouveau Mask the Saitō. Cela fait augmenter de 50 points les caractéristiques de Riki, le rendant presque invulnérable ; cependant, le masque ne peut pas être donné.

Masato Inohara 
, doublé par Nobutoshi Canna

Masato est un membre des Little Busters et le camarade de chambre de Riki. Il a beaucoup d'affection pour Riki, qu'il aimerait beaucoup exprimer à voix haute. Il adore s'entraîner et augmenter sa masse musculaire. Son rival est Kengo Miyazawa, un autre membre des Little Busters. Dans le scénario Refrain, Masato quitte les Little Busters, pensant que Riki n'est pas assez fort pour diriger le groupe. Quand Riki lui demande ce qu'il pense faire après avoir quitté les Little Busters, Masato répond qu'il veut prouver qu'il est le plus fort, et quand il pense à sa défaite du 13 mai et à son souhait d'être le plus fort, cela le perturbe et tout le monde de son point de vue est Masato, ce qui reflète sa confusion à propos du vrai but de sa vie. Quand il est vaincu par Riki et Rin, Masato revoit son passé. Il a été maltraité à l'école quand il était petit, et il avait donc besoin d'être fort pour ne pas subir les moqueries des autres élèves ; il s'est donc entraîné pour être le plus fort, mais en même temps il était seul, et a fini par se demander dans quel but il vivait. Un jour, Kyousuke l'a défié et a gagné. Après avoir appris l'histoire de Masato, Kyousuke l'a alors invité à rejoindre les Little Busters, et Masato s'est alors dit que son combat était terminé puisqu'il avait maintenant des amis. Riki invite Masato comme Kyousuke l'avait fait, et Masato accepte de revenir dans le groupe. Dans le monde réel, il sauve Riki de l'accident de car de l'excursion.

Masato est le meilleur personnage en force et en endurance au début du jeu. Cependant, ses autres caractéristiques sont d'un niveau moyen ou médiocre, ce qui joue un rôle important dans les mini-jeux. Ses mauvais scores en concentration et en jugement lui font faire des erreurs de tactique dans les parties de baseball. Cependant, selon les choix du joueur dans les événements du 17 mai, ses compétences en baseball peuvent être améliorées, même s'il a toujours tendance à faire des erreurs.

Kengo Miyazawa 
, doublé par Yūsei Oda (au lycée), Yū Kamonomiya (à l'école primaire)

Kengo est un membre des Little Busters, doué en kendo. Il semble cynique mais sa passion pour les Little Busters est inégalée. Kengo est recruté lorsque Kyousuke, Masato et Rin gagnent contre son père, et font de lui le quatrième membre des Little Busters. Kengo n'est pas d'accord avec la méthode de Kyousuke pour rendre Riki et Rin plus forts, et qui se révèle être trop brutale pour Rin. Dans le scénario Refrain, alors que Rin est brisée mentalement et que le plan de Kyousuke s'est retourné contre lui, Kengo cherche un moyen de les faire vivre éternellement dans le monde artificiel, plutôt que de les réveiller face à la dure réalité. Le bandage qu'il a au bras dans Refrain est un faux. Cependant, quand Rin le bat au baseball, Kengo comprend que Rin est devenue très forte. Plus tard, il regrette ce qu'il a fait et fond en larmes, se souvenant que Kyousuke l'a sauvé de la voie de kendo tracée pour lui, en battant son père et en l'invitant à rejoindre les Little Busters. Il finit par sauver Rin de l'accident de car dans le monde réel.

Kengo a les seconds meilleurs scores en force et en endurance, mais contrairement à Masato, il a des scores raisonnables en réflexes et en agilité. Il ne veut pas participer aux matches de baseball au début du jeu, ce qui limite l'équipe à huit membres. Quand il participe, il est très efficace en champ intérieur, et si le joueur parvient à faire plus de 500 points en entraînement avant que Kengo rejoigne l'équipe, ses compétences en baseball augmentent énormément. En combat, il a tendance à préférer les accessoires qui augmentent l'endurance (les pièces d'armure du club de kendo), ce qui le rend très efficace en défense.

Nouveaux membres

Komari Kamikita 
, doublée par Natsumi Yanase

Komari est très enfantine et s'intéresse beaucoup aux contes de fées, aux livres d'images, aux bonbons et aux vêtements avec beaucoup de froufrous. Elle est très maladroite et ne réfléchit pas souvent avant d'agir. Elle est bonne en classe, et aussi très athlétique, mais elle est parfois handicapée par le fait qu'elle est faible et qu'elle n'a jamais fait de sport avant. Sa personnalité cache un passé tragique : elle a été traumatisée par la mort de son frère. Elle a essayé d'effacer cet événement de sa mémoire, mais elle s'en souvient en voyant un chat mort, et devient folle, pensant que Riki est son frère. Les joueurs pensent souvent que Komari est l'héroïne principale du jeu, car elle est la première fille à apparaître dans le générique de début, la seconde étant Rin. Dans le scénario Refrain, quand Rin se souvient de tout après son dernier rêve, elle se jette sur Komari qui lui offre sa barrette à cheveux, avant de disparaître en lui disant d'être forte.

Komari est un des personnages les plus faibles avec Kudryavka, mais ses caractéristiques augmentent plus vite que celles des autres personnages, et elle a un gros bonus à chaque fois que le joueur frappe sa balle dans les entraînements de baseball. Si le joueur décide d'utiliser ce bonus, ce qui peut être particulièrement difficile quand elle court, elle peut devenir un très bon joueur sur le terrain.

Haruka Saigusa 
, doublée par Keiko Suzuki

Haruka est dans une autre classe que Riki, mais elle semble toujours avoir le temps de traîner dans la classe de Riki. C'est une enfant à problèmes qui aime faire du chahut juste pour s'amuser, si bien que sa sœur jumelle Kanata Futaki, qui est responsable de la morale publique, la poursuit souvent. Elle utilise des billes pour détourner l'attention du comité de morale publique, et quand Riki est avec elle, elle le pousse à l'écart en lui expliquant que si elle est prise par le comité de morale publique, elle aura de gros ennuis. La réalité est qu'elle a subi des abus de sa famille (pas de ses parents qui étaient loin d'elle et de Kanata) tandis que Kanata était apparemment très bien traitée — alors qu'en réalité elle ne l'était pas. Haruka se met alors à embêter sa sœur et jeter la honte sur le nom de sa famille. Elle travaille à mi-temps à la cafétéria de l'école, ce qui lui permet d'utiliser le four pour faire cuire des muffins et d'autres gâteaux.

Haruka est un personnage assez agile, mais a de mauvais scores en concentration et en jugement, ce qui lui fait prendre de mauvaises décisions pendant les combats et les matches de baseball. Cependant, elle est très active sur le terrain de baseball et peut être bien utilisée en champ extérieur. Pendant les entraînements, il y a une chance qu'elle n'attrape pas la balle, mais cela arrive rarement.

Kudryavka Noumi 
, doublée par Miyako Suzuta

Kudryavka, surnommée  pour aller plus vite, est une fille un quart japonaise et trois quarts russe. Son nom complet russe est Kudryavka Anatolyevna Strugatskaya. Son grand-père était japonais, et de par l'influence qu'il a eue sur elle, elle a appris beaucoup sur la culture et la langue japonaises. Elle est mauvaise en anglais, mais a quand même pu sauter une classe grâce aux crédits qu'elle a obtenus en étudiant à l'étranger. Elle est dans la classe de Riki et fait partie du club d'économie domestique, qu'elle a rejoint à l'invitation de sa responsable de dortoir. Celle-ci et Kudryavka sont les deux seuls membres du club, et comme la responsable du dortoir est souvent trop occupée, les activités du club sont suspendues et Kudryavka est le seul membre actif d'un club sur le point d'être démantelé. Avant d'être dans le club d'économie domestique, Kudryavka faisait partie du club de mobilier mais il a été démantelé.

Kudryavka a deux chiens, un husky sibérien femelle, , et un petit schipperke, . Elle porte un chapeau et un manteau faits à la main. Elle a passé la plus grande partie de son enfance à voyager autour du monde, et son pays natal est une île fictive (nommée Teva ou République de NTMT, ancien territoire de l'Union soviétique) située près de l'équateur. C'est pour cela qu'elle porte un manteau et un chapeau : elle trouve qu'il fait froid au Japon car elle est habituée au climat de son pays. Son scénario a deux fins possibles : dans le premier, elle choisit de ne pas retourner dans son pays et est envahie par la culpabilité en voyant sa mère exécutée en public à la télévision, c'est sa mauvaise fin ; dans la bonne fin, elle rentre dans son pays où elle est capturée par des rebelles car son pays est en guerre civile ; mais elle finit par s'enfuir de prison et par retourner au Japon par amour pour Riki.

Avec Komari, Kudryavka est le personnage le plus faible du jeu, et elle ne s'améliore pas aussi vite que Komari, si bien que son utilité peut être limitée. En combat, cependant, elle peut utiliser des objets pour appeler ses chiens, ce qui peut renverser le rapport de force. En baseball, elle est très douée pour attraper les balles, et comme Komari, elle gagne de gros bonus en recevant des balles, si bien qu'elle est efficace en champ extérieur.

Le scénario de Kudryavka inclut une fin sous forme d'easter egg, appelée « fin musclée ». Pour l'obtenir, le joueur doit jouer avec Masato chaque fois que c'est possible, et faire toujours des choix en faveur de Masato tout en suivant le scénario de Kudryavka. Cette fin n'est pas nécessaire à la progression dans le jeu, et n'a qu'un but humoristique.

Yuiko Kurugaya 
, doublée par Ryōko Tanaka

Yuiko est une camarade de classe de Riki dotée d'une personnalité hautaine. Elle porte parfois une réplique de katana qu'elle appelle Muramasa. Elle est vue par les autres personnages comme une grande sœur bien qu'elle ait le même âge qu'eux, et Haruka l'appelle toujours . Elle aime les choses et les personnes qu'elle trouve mignonnes, ce qui inclut certaines héroïnes comme Rin et Komari en particulier. Elle est également considérée comme le membre le plus invincible des Little Busters car elle a vaincu Masato, Kengo et Kyousuke, ce qui les traumatise. Rin a aussi peur de Yuiko car elle est la seule à pouvoir la contenir et à jouer avec elle, ce qui ne lui plaît pas. Yuiko a de bonnes notes au lycée, en particulier en mathématiques, et elle est détestée par son professeur de mathématiques de première année et par plusieurs élèves, qui cherchent à se venger sur les Little Busters en mettant des clous et du chewing-gum sur les chaussures de Riki. Yuiko est née en dehors du Japon mais elle est japonaise. À sa naissance, elle portait le nom d', souvent transformé en  pour servir de surnom. Elle était dans la même classe que Kengo en première année de lycée.

Yuiko est le personnage féminin le plus fort du jeu, jusqu'à ce que le joueur termine les scénarios de toutes les héroïnes ; après cela, Rin peut rivaliser avec elle en caractéristiques. Yuiko est le seul personnage qui peut utiliser une épée et une mitraillette en combat, et c'est aussi la meilleure en réflexes et en agilité. Comme elle a des attributs relativement élevés, sauf pour la force et l'endurance — qui sont cependant au-dessus de la moyenne des personnages féminins, c'est une joueuse très polyvalente dans les matches de baseball, que ce soit en champ intérieur ou extérieur, et elle est très douée pour le vol de bases.

Mio Nishizono 
, doublée par Shiho Kawaragi

Mio est une fille calme et très serviable. Sa santé fragile l'amène à porter une ombrelle quand elle est dehors. Elle aime lire, en particulier les histoires yaoi, et sa chambre est pleine de livres. Elle porte toujours un livre de poèmes de Bokusui Wakayama. Dans le monde réel, elle se sent coupable d'avoir oublié son ancienne amie imaginaire, qui se matérialise dans le monde artificiel sous la forme de Midori. Son ombrelle lui permet en fait de cacher qu'elle n'a pas d'ombre, car Midori utilise l'ombre de Mio pour se créer un corps. Na-Ga avait d'abord prévu de mettre des lunettes à Mio pour en faire un personnage meganekko, mais cette idée a été abandonnée. Le joueur peut cependant voir des images de Mio avec des lunettes dans des scènes de flashback, bien que cela semble être un mensonge inventé par Midori.

Malgré sa santé fragile, le corps de Mio est trompeur (et donc ses caractéristiques aussi) car elle est assez forte pour porter une douzaine de livres, et même pour punir Haruka. Elle est aussi la seule à pouvoir utiliser les armes fournies par le club de sciences, qui peuvent faire beaucoup de dégâts à ses adversaires. Les dommages, cependant, sont imprévisibles en combat, et sont déterminés par si la valeur du « NYP » () de Mio, mesurée au début de chaque combat, est élevée ou faible. C'est aussi le personnage qui gagne le plus de bonus dans les entraînements de baseball car elle se trouve souvent dans des endroits difficiles à atteindre. Cependant, il est inutile d'augmenter ses caractéristiques car elle ne participe pas aux matches de baseball.

Héroïnes ajoutées dans Ecstasy 
Ces héroïnes supplémentaires sont accessibles après que le joueur a terminé tous les scénarios, y compris Refrain. Cependant, si le joueur répond « oui » quand le jeu lui demande s'il connaît déjà le secret du monde, il peut accéder directement à leurs scénarios sans autre condition. La question n'est posée qu'une fois, juste après l'installation du jeu, ou si les données de sauvegarde du dossier d'installation du jeu sont supprimées.

Kanata Futaki 
, doublée par Keiko Suzuki

Kanata est l'élève responsable de la morale publique au lycée de Riki, ce qui signifie que quand Haruka fait du chahut, Kanata doit la punir. Pour aider Kanata, Kudryavka lui prête ses deux chiens Strelka et Belka, pour qu'ils patrouillent avec elle dans le lycée et l'aident à retrouver Haruka quand elle pose des problèmes. Kanata est la sœur jumelle de Haruka, ce qui n'est révélé que plus tard. Elle est extrêmement froide envers Haruka, mais on apprend au cours de l'histoire qu'elle est forcée par son père à traiter Haruka ainsi, et essaie en fait de libérer Haruka de son emprise. Kanata est ennuyée de voir Riki se rapprocher de sa sœur, et lui dit souvent de s'éloigner d'elle, se demandant comment quelqu'un de normal comme lui peut vouloir approcher sa sœur. Comme la seule différence physique entre Haruka et Kanata est la couleur de leurs yeux, Kanata essaie d'en profiter en utilisant des lentilles de contact colorées pour se faire passer pour Haruka. Kanata est bonne cuisinière mais pas Haruka : c'est l'un des moyens de repérer Kanata quand elle se fait passer pour Haruka.

Sasami Sasasegawa 
, doublée par Tomoe Tamiyasu

Sasami est une élève du lycée de Riki et la rivale de Rin ; étrangement, alors que Rin aime les chats, Sasami est une passionnée des chiens. Sasami se bagarre souvent avec Rin ; cependant, comme elle est capitaine de l'équipe de softball du lycée, Sasami envoie généralement trois jeunes membres de l'équipe avant d'aller se battre elle-même. Ces trois membres sont ,  et . Le nom de Sasami ressemble à un jeu de prononciation, et elle-même se trompe parfois en le prononçant. Elle est amoureuse de Kengo Miyazawa, mais celui-ci ne s'intéresse pas à elle. Si le joueur fait une seconde partie après le match de baseball, il peut voir Sasami prendre une photo de groupe des Little Busters, qui aide Rin à retrouver la mémoire par la suite dans son dernier rêve ; cet événement n'arrive qu'une fois. Sasami évite les chats car son chat Kuro a disparu pendant son enfance. Dans le scénario de Sasami, qui a lieu après le scénario Refrain, Kuro crée pour Sasami un monde artificiel similaire à celui qui a été créé pour Riki et Rin, afin de la voir une dernière fois avant de mourir.

Sasami est le seul personnage secondaire de la première version de Little Busters!, à part les membres de l'équipe de softball, à avoir ses propres caractéristiques. Pendant la première et la seconde partie, ses caractéristiques sont trop élevées pour que Rin puisse rivaliser avec elle. Rin commence à avoir de meilleures chances contre Sasami à partir de la troisième partie, et lorsqu'elle gagne contre Sasami, elle obtient un objet que Riki peut utiliser, ce qui peut lui être d'une grande utilité en combat, surtout s'il utilise aussi un accessoire qui augmente son agilité ou ses réflexes. Sasami peut être combattue au maximum six fois, mais seulement si le joueur décide de joueur le scénario de Rin alors qu'elle est encore asociale. Sinon, ce nombre est réduit à cinq, voire à trois si Rin fait la mission du combat de la créature mystérieuse.

Saya Tokido 
, doublée par Kazane

Saya n'apparaît que dans Little Busters! Ecstasy. Le jour, c'est une élève populaire du lycée grâce à son visage et son allure avenants, bien qu'elle soit connue pour être tête en l'air. Mais la nuit, on peut la trouver en train de patrouiller dans le lycée pour protéger un « trésor » de ceux qu'elle appelle les , qu'elle combat.

Le vrai nom de Saya est Aya, et elle est la fille d'un médecin qui a exercé bénévolement dans de nombreux pays. Comme elle devait déménager souvent, elle ne pouvait jamais nouer de liens profonds avec ses camarades de classe. Elle s'est liée d'amitié avec Riki pendant un bref séjour au Japon, et ils ont joué au football ensemble. Un jour, alors qu'elle et son père étaient sur le point de rentrer au Japon définitivement, Aya a eu un accident à cause d'une inondation. Elle était sur le point de mourir, quand elle a repéré le monde artificiel créé par Kyousuke. Elle s'y est matérialisée sous la forme de Saya Tokido, un personnage du manga préféré de Kyousuke, qui est aussi son préféré depuis qu'il lui a été offert par un touriste japonais. À cause de cela, Kyousuke croit d'abord que Saya est apparue à cause de ses désirs cachés, et la laisse tranquille, mais en la voyant interagir avec Riki, il se rend compte qu'elle est une « intruse » dans ce monde et essaie de la faire partir, car son existence pousse Riki à s'écarter des autres depuis que lui et Rin ont été menacés par les « exécutants des ténèbres ». Cela se passe pendant la partie Replay du scénario de Saya, où tous les pièges du labyrinthe qui étaient de simples farces et des jeux de tir deviennent des dangers mortels, et où le labyrinthe est modifié pour perdre Saya. De plus, le chef des « exécutants des ténèbres » (en réalité Kyousuke) dit à Saya au début qu'elle ferait mieux de disparaître et de se tirer une balle dans la tête.

Le scénario de Saya peut perturber le joueur pour plusieurs raisons. Pendant la partie Replay de son scénario, qui se déroule du point de vue de Saya, il est pratiquement impossible d'éviter la mort. En fait, il faut mourir plusieurs fois et choisir l'option replay sur l'écran de fin de jeu pour continuer la partie. À la fin du labyrinthe, le jeu semble revenir abruptement vers l'écran-titre, ce qui peut aussi induire en erreur. Pour continuer, le joueur doit en fait rejouer encore une fois le scénario de Saya, et le premier choix qu'il fait le 17 mai détermine s'il aura la bonne ou la mauvaise fin. Après être arrivé à la vraie fin du scénario, le joueur ne peut plus rejouer le scénario de Saya avant d'avoir terminé le scénario Refrain. Dans ce cas, s'il commence une nouvelle partie, le jeu lui demandera s'il veut débloquer à nouveau le scénario de Saya.

Saya n'apparaît que dans le jeu de tir et l'entraînement de baseball. Cependant, elle n'y est pas impliquée directement, sauf pour le jeu de tir où le joueur peut jouer de son point de vue pendant la partie Replay de son scénario. Pendant l'entraînement de baseball, si le joueur suit le scénario de Saya, il la verra cachée derrière un panneau de bois sur le terrain. S'il lui envoie la balle, elle va tirer sur la balle soit pour la détruire, soit pour la renvoyer et permettre de nouvelles combos. Pendant le scénario de Saya, le personnage ne peut pas participer au classement des combats à partir du milieu du jeu, mais au début, elle apparaît parfois pour aider Riki en combat. De plus, le match de baseball est indisponible dans le scénario de Saya, si bien qu'il est à peu près inutile d'y augmenter les caractéristiques.

Personnages secondaires

Miyuki Koshiki 
, doublée par Yū Kamonomiya

Miyuki est membre du club de tir à l'arc du lycée, elle a perdu son œil droit dans un accident d'arc. Sa famille est connue pour leurs talents d'archers. Comme Miyuki est dans une situation similaire à celle de Kengo, elle s'inquiète pour lui. Elle s'est suicidée dans le monde réel, mais dans le monde artificiel, Kengo l'en empêche. Kyousuke créé une illusion de Miyuki pour distraire Kengo pendant un match de baseball où Kengo veut contrecarrer les plans de Kyousuke car ils sont trop brutaux pour Riki et Rin. Cela met Kengo dans une telle colère qu'il charge pour attaquer Kyousuke.

Midori 
, doublée par Shiho Kawaragi

Midori est la sœur imaginaire de Mio, qui se matérialise dans le monde artificiel pour prendre la place de Mio. Sa personnalité est complètement opposée à celle de Mio. Elle se matérialise en prenant l'ombre de Mio, donc elle n'a pas d'ombre, mais contrairement à Mio, elle n'essaie pas de le cacher.

Kojirō Kamikita 
, doublé par Roaki Moriko

Kojirō est un vieil homme qui vit dans une maison de retraite où Komari et Riki travaillent comme bénévoles. Il a du mal à garder sa chambre propre. C'est le grand-père de Komari, mais ce n'est pas révélé tout de suite, car il refuse de dire à Riki quel est son lien avec Komari. Il essaie en fait de fuir Komari quand celle-ci devient folle pour la première fois et le prend pour son frère mort.

Notes et références

Annexes

Articles connexes

Liens externes 
 Profils officiels des personnages de Little Busters! sur le site du jeu

Little Busters!
Little Busters!